Paco Vázquez Vázquez (* 1946.), španjolski političar
 Francisco Vázquez Duckitt (* 1974.), španjolski košarkaš